Lovering ist der Familienname folgender Personen:

 David Lovering (* 1961), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Henry B. Lovering (1841–1911), US-amerikanischer Politiker
 Joseph Lovering (1813–1892), US-amerikanischer Physiker
 Otho Lovering (1890–1968), US-amerikanischer Filmeditor
 Tyler Lovering (* 1971), kanadisch-australischer Eishockeyspieler
 William C. Lovering (1835–1910), US-amerikanischer Politiker